Аятът за Престола (, Аяту-л-ку́рси) е 255-и аят от втората сура на Корана (Ал-Ба́кара, „Кравата“) и е често наизустяван от мюсюлманите по света, поради своето категорично описание на властта на Аллах над цялата вселена. Аятът говори за това как нищо и никой не е сравним с Аллах.

Текст и превод

Полза от рецитирането на Аяту-л-курси 
Вярва се, че който изрича Аяту-л-курси преди лягане, Аллах ще изпрати ангел-пазител да бди над него до сутринта и дявол няма да го доближи. В достоверните хадиси също така се споменава:

Бележки

Външни препратки 
 www.koranbg.com Сура Ал-Бакара в превод на Цветан Теофанов
 www.mounthira.com Чуйте и научете Аята за Престола

Коран